Elegy bezeichnet:
 Elegy (Band), eine niederländische Progressive-Metal-Band
 Elegy oder die Kunst zu lieben, ein US-amerikanisches Filmdrama
 Elegy (Amorphis-Album), ein Album der finnischen Band Amorphis
 Elegy (The-Nice-Album), ein Album der englischen Band The Nice